Бостан (перс.:بوستان «Сад») — многозначное слово.

 Бостан — поэтическое произведение Саади.
 «Бустан ал-‘укул» (по-арабски «Сад интеллектов») — сочинение йеменского еврея Нетан’эля ал-Фаюми (? — 1165 г.) по масоре, лексике и философии.

Топонимы 
 Бостан — район шахристана Робат Карим.
 Бостан — район в остане Кохгилуйе и Бойерахмед.
 Бостан — бахш в составе шахрестана Дешт-э-Азадеган, в остане Хузестан.
 Бостан — город в Хузестане.
 Бостан — село в Кербулакском районе Алматинской области Казахстана.
 Бостан (быв. Октябрьское) — село в Каракиянском районе Мангистауской области Казахстана.
 Бостан — одно из названий озера Баграшкёль в Китае.

Персоналии 
 Бостан, Влад (род. 1990) — молдавский футболист.
 Бостан, Йон (1914—1992) — румынский режиссёр.
 Бостан, Нюман (род. 1998) — французский футболист, играющий на позиции голкипера.
 Бостан, Элизабета (род. 1931) — румынский режиссёр.

См. также 
 Бустон
 Бустан
 Бостон (значения)

Примечания